Jacques Le Roy peut désigner :
 Jacques Le Roy, un conseiller du roi de France de 1582 à 1601 ;
 Le baron Jacques Le Roy (1633-1719), un historien originaire du Brabant.